Harmelbuskar (Peganum) är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Enligt Catalogue of Life ingår Harmelbuskar i familjen Tetradiclidaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen harmelbuskväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdordningen